David Jones House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 David Jones House (Tuckaleechee Pike, Maryville, Tennessee), NRHP-ID 82004840
 David Jones House (High St., Maryville, Tennessee), NRHP-ID 89000889